Сенту-Се ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Вали-Сан-Франсискану-да-Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жуазейру. Население составляет 35 432 человека на 2006 год. Занимает площадь 12 871,039 км². Плотность населения — 2,8 чел./км².

История 
Город основан в 1832 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 117.629.169,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.452,88 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,603 (данные: Программа развития ООН).

Важнейшие населенные пункты 

Муниципалитеты штата Баия